Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2016 do IBGE. A Bahia é uma das 26 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um pouco mais de 15 milhões de habitantes (7,5% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com mais de 2,9 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 622 mil, Vitória da Conquista com mais de 346 mil e Camaçari com 292 mil pessoas. No final da lista aparecem Catolândia (último) e Lafaiete Coutinho (penúltimo) com um pouco mais de 3,6 mil e 3,9 mil habitantes, respectivamente.

Municípios 

Populacao
Populacao
Bahia
2016 na Bahia